Krzysztof Mroczkowski (ur. 1 sierpnia 1978) – polski kombinator norweski i skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów. Medalista mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej.

Przebieg kariery 
Pochodzący z Chochołowa Mroczkowski reprezentował klub Wisła Zakopane. Był absolwentem zakopiańskiej szkoły mistrzostwa sportowego. Uprawiał głównie kombinację norweską. W dyscyplinie tej wystąpił w mistrzostwach świata juniorów. Startował w Pucharze Świata (między innymi w kończących sezon 1998/1999 zawodach w Zakopanem). Brał też udział w konkursach Pucharu Świata B (co najmniej od sezonu 1994/1995), punktując w dwóch edycjach tego cyklu – 1996/1997 (4 punkty i 83. miejsce w klasyfikacji generalnej) oraz 1997/1998 (1 punkt i 87. lokata).

28 marca 1998 zdobył jedyny w karierze medal mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej – w barwach drugiego zespołu Wisły Zakopane, w którym, oprócz niego, startowali również Maciej Maciusiak i Tadeusz Żółtek, sięgnął po brązowy krążek w konkursie drużynowym. Indywidualnie kilkukrotnie plasował się w czołowej „ósemce” zawodów tej rangi – w 1995 był 8. (ostatni), w 1997 7. (na 16 sklasyfikowanych), w 1998 7. (K-85/15 km; na 13 zawodników), a w 1999 7. (K-116/7,5 km; na 23 startujących).

Okazjonalnie startował także w zawodach skoków narciarskich. W styczniu i sierpniu 1997 trzykrotnie odpadał w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, a w styczniu 1999, mimo faktu że wcześniej nigdy nie wystąpił w konkursie głównym Pucharu Kontynentalnego w tej dyscyplinie, dwukrotnie brał udział w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Zakopanem, w obu przypadkach kończąc swój udział na eliminacjach. W mistrzostwach Polski w skokach narciarskich najlepiej zaprezentował się w 1999, gdy w konkursie indywidualnych na skoczni normalnej był jedenasty, a w zawodach drużynowych z drugim zespołem WKS-u Zakopane uplasował się na 5. pozycji.

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy 

Polscy kombinatorzy norwescy
Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Urodzeni w 1978